

Пла́нерна () — назва кількох об'єктів у Росії:
Москва
 «Планерна» — кінцева станція Тагансько-Краснопресненської лінії Московського метрополітену.
 Планерна — залізнична платформа Ленінградського напрямку Жовтневої залізниці.
 «Планерна» — транспортно-пересадочний вузол у Москві, біля станції метро «Планерна».
Санкт-Петербург
 «Планерна» — проектована станція Петербурзького метрополітену.

Див. також 
 Вулиця Планерна
 Планерне (електродепо)
 Планерське — назва селища Коктебель у Криму в 1945—1993 рр.